Никола́й Ива́нович Дми́триев:
 Дмитриев, Николай Иванович (1880 — ?) — российский инженер-технолог, кораблестроитель.
 Дмитриев, Николай Иванович (1922—1997) — председатель Читинского облисполкома.
 Дмитриев, Николай Иванович (1922 — ?) — советский футболист.
 Дмитриев, Николай Иванович (1847—1875) — российский живописец (копиист, портретист). Примечания